В парному розряді жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Монік Кіне і Міріам Ореманс виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Порвік і Раффаелла Реджі 6–4, 6-2.

Сіяні пари 

 Клаудія Порвік /  Раффаелла Реджі (фінал)
 Катрін Суїр /  Катрін Танв'є (1-ше коло)

 Сандра Чеккіні /  Наталі Ерреман (1-ше коло)
 Лаура Гарроне /  Лаура Голарса (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Linz Open